Змагання з плавання на 50 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2012 року пройшли 2–3 серпня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Француз Флоран Маноду приголомшив усіх суперників, повторивши досягнення своєї сестри Лор Маноду, яка за вісім років до цього стала олімпійською чемпіонкою. Пливучи по сьомій доріжці, він випередив американця Каллена Джонса, а також на той момент світового рекордсмена і чинного олімпійського чемпіона бразильця Сезара Сьєло на дві десятих секунди, що досить багато як для найкоротшої дистанції на Олімпіаді.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

50 метрів вільним стилем (чоловіки)
50 метрів вільним стилем (чоловіки)